Studentenwohnheim Güntzstraße steht für folgende Wohnheime in Dresden:

 Studentenwohnheim Güntzstraße 22, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Johannstadt #Güntzstraße 22
 Studentenwohnheim Güntzstraße 28/28a, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Johannstadt #Güntzstraße 28; 28a